Ворошиловськ — назва міст в Росії та Україні:
 Ворошиловськ — назва міста Ставрополь Ставропольського краю Росії в 1935—1943 рр.
 Ворошиловськ — назва міста Алчевськ Луганської області України в 1925—1961 рр.

Див. також 
 Ворошилов
 Ворошиловград
 Ворошиловка
 Ворошилово
 Ворошиловський
 Ворошиловське